japán labdarúgó, jelenleg a Strasbourg játékosa, kapus. A japán válogatottnak is tagja.

Sikerei, díjai

Klub
Strasbourg
Francia ligakupa: 2018–19

Válogatott
Japán
Ázsia-kupa-győztes: 2011

Statisztika
Legutóbb 2018. április 14-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források

Japán labdarúgók
Labdarúgókapusok
1983-ban született személyek
Az SK Lierse labdarúgói
A Standard Liège labdarúgói
A Nagoja Grampus labdarúgói
A Dundee United labdarúgói
Az FC Metz labdarúgói
Az RC Strasbourg labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek
A 2022-es világbajnokság labdarúgói